Janggakto () může být:
 Janggak — ostrov na řece Tedong v Pchjongjangu, hlavním městě Severní Korey
 mezinárodní hotel Janggakto – na tomto ostrově
 stadion Janggakto – rovněž na tomto ostrově